Чемпионат Европы по фигурному катанию 2018 — юбилейное (110-е) соревнование среди фигуристов европейских стран в сезоне 2017/2018 годов. Соревнование прошло в январе 2018 года в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Место проведения 
Чемпионат прошёл с 15 по 21 января 2018 года в столице России. Москва принимала чемпионат Европы по фигурному катанию во второй раз в истории (первый был в 1965 году). Россия, с учётом Российской империи и Советского Союза, в шестой раз получила право на проведение чемпионата. В пятый раз он проходил на территории нынешней России.

Возможная смена места проведения 
В июле 2016 года в мировом спорте достиг апогея допинговый скандал, связанный с Россией. На этом основании МОК принял решение просить все международные спортивные федерации зимних видов спорта запретить российским спортсменам выступать в соревнованиях. Также высказано пожелание заморозить подготовку ко всем крупным турнирам, проведение которых запланировано в России — чемпионатам мира, этапам Кубка мира и другим, и активно поискать других организаторов.

ИСУ приняло решение провести 9—11 сентября заседание совета организации по вопросам доклада ВАДА и дальнейших решений. В дальнейшем ИСУ не выполнило все решения МОК. Спортсмены из России принимают участие в соревнованиях, а Москва продолжает подготовку к европейскому чемпионату.

После того как 5 декабря 2017 года МОК принял решение о дисквалификации сборной России на зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, ИСУ по-прежнему оставило Москву местом проведения чемпионата Европы.

Участники 
В чемпионате участвуют фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2017 года.

По итогам чемпионата Европы 2017 года каждая страна имеет право выставить от одного до трёх спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляют заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны иметь минимальную техническую оценку, заработанную на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) представляют следующие национальные федерации:

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Несостоявшиеся участники 
В конце октября на тренировке получила серьёзную травму чешская парница Анна Душкова, из-за этого они с партнёром Мартином Бидаржем пропустят чемпионат. Первоначально в литовской заявке присутствовала танцевальная пара Эллисон Линн Рид с Саулюсом Амбрулявичюсом и одиночница Грета Морките, однако затем литовская федерация сделала замены и они были перемещены в разряд запасных. За неделю до старта французская федерация произвела замену среди одиночников Кевин Эймоз был переведён в разряд запасных. За полнедели до старта снялась с соревнований немецкая спортивная пара Алёна Савченко и Бруно Массо. В день начала соревнований снялась британская спортивная пара Зои Джонс и Кристофер Бояджи.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

 WD — спортсмены снялись с соревнований.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Результаты
 Официальный сайт ISU
 Официальный сайт чемпионата Европы

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2018 год в Москве
2018 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2017/2018
Европа
Январь 2018 года
Спорт в России в 2018 году
Европа
Соревнования по фигурному катанию в Москве
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в России